Bankeraceae är en familj av svampar. Bankeraceae ingår i ordningen Thelephorales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Bankeraceae